Denis Tcheslavovitch Grot - en russe :  - (né le  à Minsk en République socialiste soviétique de Biélorussie) est un joueur professionnel russo-biélorusse de hockey sur glace. Il évolue au poste de défenseur.

Biographie

Carrière en club 
Formé au HK Iounost Minsk, il débute en senior avec l'Elemach Elektrostal dans la Vyschaïa Liga, le deuxième niveau russe en 2001. Il est choisi au cours du repêchage d'entrée dans la LNH 2002 par les Canucks de Vancouver en deuxième ronde en cinquante-cinquième position. Il découvre la Superliga en 2003 avec le Lokomotiv Iaroslavl.

Carrière internationale 
Il a représenté la Russie en sélections jeunes.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| rowspan=3|2001-2002|| Elemach Elektrostal 2 || Pervaïa Liga || 3|| 0|| 1|| 1|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| Elemach Elektrostal || Vyschaïa Liga || 33|| 1|| 1|| 2|| 42|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| Lokomotiv Iaroslavl 2 || Pervaïa Liga || 14|| 1|| 0|| 1|| 10|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2002-2003|| HK Lipetsk || Vyschaïa Liga || 28|| 4|| 4|| 8|| 28|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| rowspan=2|2003-2004|| Lokomotiv Iaroslavl|| Superliga|| 35|| 0|| 2|| 2|| 4|| 3|| 0|| 0|| 0 || 2
|-
| Lokomotiv Iaroslavl 2 || Pervaïa Liga || 4|| 1|| 1|| 2|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| rowspan=4|2004-2005|| Lokomotiv Iaroslavl|| Superliga|| 1|| 0|| 0|| 0|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| Lokomotiv Iaroslavl 2 || Pervaïa Liga || 20|| 2|| 3|| 5|| 22|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| Amour Khabarovsk|| Vyschaïa Liga || 9|| 1|| 5|| 6|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| Sibir Novossibirsk|| Superliga|| 23|| 0|| 3|| 3|| 30|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2005-2006|| HK Spartak Moscou|| Superliga|| 48|| 1|| 5|| 6|| 28|| 3|| 0|| 0|| 0 || 0
|-
| 2006-2007|| Neftekhimik Nijnekamsk|| Superliga|| 38|| 2|| 7|| 9|| 59|| 1|| 0|| 0|| 0|| 4
|-
| 2007-2008|| Neftekhimik Nijnekamsk || Superliga|| 48|| 0|| 2|| 2|| 32|| 5|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
| 2008-2009|| Sibir Novossibirsk|| KHL|| 54|| 0|| 5|| 5|| 36|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2009-2010|| Avtomobilist Iekaterinbourg|| KHL|| 38|| 1|| 3|| 4|| 34|| 4|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
| 2010-2011|| Torpedo Nijni Novgorod|| KHL|| 48|| 0|| 4|| 4|| 34|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| rowspan=3|2011-2012|| Torpedo Nijni Novgorod || KHL|| 5|| 0|| 0|| 0|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| HK Sarov || VHL|| 1|| 0|| 1|| 1|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| Amour Khabarovsk || KHL|| 18|| 1|| 1|| 2|| 10|| 3|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2012-2013|| Neftekhimik Nijnekamsk || KHL || 28|| 1|| 0|| 1|| 8|| 4|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| rowspan=2|2013-2014|| Neftekhimik Nijnekamsk || KHL || 1|| 0|| 0|| 0|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| Iougra Khanty-Mansiïsk || KHL || 3|| 1|| 0|| 1|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2014-2015|| Toros Neftekamsk || VHL || 31 || 0|| 5|| 5|| 8|| 11|| 0|| 2|| 2|| 2

Au niveau international 

|-
| 2002 ||align="left"|  ||align="left"| Championnat du monde moins de 18 ans || 8|| 0|| 2|| 2 || 10||align="left"| Médaille d'argent
|-
| 2004 ||align="left"|  ||align="left"| Championnat du monde junior || 6|| 0|| 0|| 0 || 6||align="left"| Cinquième place

Références 

Naissance en janvier 1984
Joueur russe de hockey sur glace
Joueur biélorusse de hockey sur glace
Choix de repêchage des Canucks de Vancouver
Joueur du Kristall Elektrostal
Joueur du Lokomotiv Iaroslavl
Joueur du HK Lipetsk
Joueur du Sibir Novossibirsk
Joueur de l'Amour Khabarovsk
Joueur de l'Avtomobilist Iekaterinbourg
Joueur du Torpedo Nijni Novgorod
Joueur du HK Spartak Moscou
Joueur du Neftekhimik Nijnekamsk
Défenseur de hockey sur glace
Joueur du HK Sarov
Joueur du Toros Neftekamsk